Иоганн Шварц:
 Шварц, Иоганн Готлиб (1736—1804) — скульптор, академик орнаментальной скульптуры Императорской Академии художеств.
 Шварц, Иоганн Христофор (1722—1804) — писатель, бургомистр.